Chevaigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chevaigné, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Chevaigné-du-Maine, kommun i departmentet Mayenne,